Lepper ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lepper (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Andrzej Lepper (1954–2011), polnischer Politiker
 Carsten Lepper (* 1975), deutscher Schauspieler
 Francis Alfred Lepper (1913–2005), britischer Althistoriker
 Friedel Lepper (* 1931), deutscher Bildhauer
 Fritz Lepper (1871–nach 1932), deutscher Politiker (DNVP) 
 Gereon Lepper (* 1956), deutscher Bildhauer
 Hans Feodor Lepper (1858–1941), deutscher General der Artillerie
 Herbert Lepper (1935–2014), deutscher Archivar und Historiker
Jochen Lepper (* 1941), deutscher Geologe
 Johannes Lepper (* 1960), deutscher Theaterregisseur
 Marcel Lepper (* 1977), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Mihkel Lepper (1900–1980), estländischer Stummfilmpionier
 Peter Lepper deutscher Geschäftsmann, Gründer und Geschäftsführer von TechniSat 
 Ulrich Lepper (* 1950), deutscher Verwaltungsjurist
 Verena Lepper (* 1973), deutsche Ägyptologin

Lepper steht für:
 Lepper (Unternehmen), niederländischer Hersteller von Fahrradsätteln aus Leder